En Pologne, Augustynów peut faire référence à : 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Augustynów, un village du powiat de Koło
 Augustynów, un village du powiat de Słupca.

 dans la voïvodie de Łódź
 Augustynów, un village du powiat de Bełchatów
 Augustynów, un village du powiat de Sieradz
 Augustynów, un village du powiat de Wieruszów.